Molekulska formula -{C14H19N3O}- se može odnositi na:

 Metafurilen
 Oksolamin